Borkenwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Borkenwalde, bis 1930: Mosdzehnen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Możdżany, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Borkenwalde, bis 1936: Borkowitz, Kreis Rosenberg O.S., Schlesien, seit 1945: Borkowice (Kluczbork), Ort in der Woiwodschaft Oppeln, Polen